The Tango – film del 1913 diretto da  Frank Wilson
 The Tango – film del 2009 diretto da Raymond Cinemato
 Le Tango (titolo inglese: The Tango) – film del 1905 diretto da Alice Guy